Роберт Деверё:
 Деверё, Роберт, 2-й граф Эссекс (1565—1601) — самый известный из графов Эссекс, военачальник и фаворит английской королевы Елизаветы I.
 Деверё, Роберт, 3-й граф Эссекс (1591—1645) — английский потомственный аристократ, участник Восьмидесятилетней войны, генерал-лейтенант.